Hinohara steht für:
   
 Hinohara (Tokio), ein Dorf in der japanischen Präfektur Tokio

Hinohara ist der Familienname folgender Personen:

 Hinohara Shigeaki (1911–2017), japanischer Mediziner